Christ lag in Todesbanden (Maarten Luther) - een Paaslied waarvan de tekst van Maarten Luther is en de melodie van Maarten Luther en Johann Walter
Christ lag in Todesbanden, BWV 4 - een cantate van Johann Sebastian Bach
Christ lag in Todesbanden, BWV 718 - een koraal van Johann Sebastian Bach